

Archeologia 
 Mound – termine inglese corrispondente all'italiano tumulo, spesso usato in relazione alle culture precolombiane dei Mound Builders.

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Mound – villaggio della Parrocchia di Madison, Louisiana
 Mound – città della Contea di Hennepin, Minnesota

Sport 
 Mound – nel baseball, monte di lancio